Марија Јозефа Аустријска () је била аустријска надвојвоткиња, из династије Хабзбург-Лорен.

Рођена је као дванаесто дете и девета ћерка Марије Терезије и Франца I. Мајка ју је сматрала не баш лепом и не баш талентованом. Кад је имала 11 година, тешко се разболела. Мајка ју је као дванаестогодишу заручила за Фердинанда I, војводу од Две Сицилије. Венчање је требало бити за четири године.

Али 1767, је Марија Јозефа умрла а Фердинанд је за жену узео њену млађу сестру Марију Каролину.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1751.
Умрли 1767.
Династија Хабзбург-Лорен
Бечлије